Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1972/73. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

Предварителен кръг

1/16 финали

Групова фаза 
Първа група

Класиране

Втора група

Класиране

Трета група

Класиране

Четвърта група

Класиране

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Източници 
 bulgarian-football.com

7
7